Wanjiru ist der Familienname folgender Personen:

 Wanjiru Kinyanjui (* 1958), kenianische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Regisseurin.
 Catherine Wanjiru, kenianische Volleyballspielerin (Olympische Sommerspiele Athen 2004)

 Grace Wanjiru Njue (* 1979), kenianische Geherin
 Daniel Kinyua Wanjiru (* 1992), kenianischer Langstreckenläufer
 Jennifer Wanjiru, kenianische Badmintonspielerin
 Mercy Wanjiru (* 1999), kenianische Hindernisläuferin
 Onejiru (* 30. Oktober), bürgerlich Pielina Wanjiru Schindler oder auch Onejiro Schindler, Künstlername einer in Deutschland lebenden kenianischen Musikerin
 Peter Kariuki Wanjiru (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer
 Rosemary Wanjiru, (* 1994), kenianische Langstreckenläuferin
 Ruth Wanjiru (* 1981), kenianische Langstreckenläuferin
 Samuel Kamau Wanjiru (1986–2011), kenianischer Langstreckenläufer
 Veronica Nyaruai Wanjiru (* 1989), kenianische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Wansiru
 Wanjiku
 Otieno-Fall, kenianischer Rechtsstreit zwischen der Witwe Wanjiru und den Brüdern des verstorbenen Rechtsanwalts Silvano Melea Otieno